John Bostock ist der Name folgender Personen:

* John Bostock (Mediziner) (1773–1846), britischer Mediziner und Geologe 
 John Bostock (Sportschütze), britischer Sportschütze 
 John Bostock (Komponist) (* 1954), israelischer Komponist 
 John Bostock (Fußballspieler) (* 1992), englischer Fußballspieler